Желтопятнистый усач () — вид жуков-усачей из подсемейства ламиин. Длина тела взрослого насекомого составляет 7—16 мм.

Распространён в Евразии: в Белоруссии, Латвии, Литве, Польше, Украине, Финляндии), России, Казахстане, Монголии, Китае, Тайване, на Корейском полуострове и в Японии.

Классификация 
Выделяют 2 подвида:

Примечания

Ссылки 
 
 

Ламиины
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1817 году